Molleriopsis är ett släkte av snäckor. Molleriopsis ingår i familjen Cyclostrematidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Molleriopsis